La División de Honor 2004 è stata la 19ª edizione assoluta della División de Honor e la 8ª disputata con la formula dei tornei di Apertura e Clausura.

Torneo Apertura 
Il torneo Apertura 2004 si è svolto tra il 25 marzo e il 20 luglio 2004. A vincere il torneo è stato l'Argentinos Juniors.

Torneo Clausura 
Il torneo Clausura 2004 si è svolto tra il 23 luglio e il 28 novembre 2004. A vincere il torneo è stato il San Lorenzo.

Collegamenti esterni

2004
Calcio a 5 nel 2004